Ел Перегрино има више значења:

 Ел Перегрино (Сан Балтазар Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перегрино (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перегрино (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику